Gros-Mécatina – comune del Canada
 Little Mecatina – fiume del Canada
 Isola di Gros-Mécatina – isola del Canada
 Isola di Little Mecatina – isola del Canada